Ran, Rán, ran steht für:

 Rán, Frau des Meeresgottes Ägir in der eddischen Mythologie
 Ran (Film), japanischer Historienfilm aus dem Jahr 1985
 Epsilon Eridani, Stern mit einem Exoplaneten
 ran (Sportsendung), Sportsendung verschiedener Fernsehsender der ProSiebenSat.1 Media-Gruppe
 RAN-Tankstellen der Südramol GmbH & Co. KG
 Stamm im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh
 im Zellkern-Transport involviertes Protein
 Süddeutsche (schwäbische) Bezeichnung für einen Widder
 Ran (Magazin), seit 1970 als Nachfolger von Aufwärts monatlich erscheinendes Jugendmagazin des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Ran ist der Familienname folgender Personen:
 Avi Ran (1963–1987), israelischer Fußballtorhüter
 Eyal Ran (* 1972), israelischer Tennisspieler
 Shulamit Ran (* 1949), israelisch-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 Yunfei Ran (* 1965), chinesischer Blogger und Dissident

Ran ist ein
 weiblicher chinesischer Vorname (chinesisch: 冉)
 weiblicher japanischer Vorname (japanisch: 蘭)

ran steht für:

 Kurzform für heran

RAN steht als Abkürzung für:

 Radio Access Network, siehe Funkzugangsnetz
 Rainforest Action Network
 (vom englischen range) Bildmenge einer Funktion in der Mathematik
 Rechtsanwaltsnotar
 Regionalen Ansprechpartner Nahverkehr der Deutschen Bahn AG
 Remote Access Node
 Repertoriul Arheologic Național, staatlich rumänisches Register archäologischer Stätten 
 Royal Australian Navy
 Russische Akademie der Wissenschaften (russ. РАН – Rossijskaja Akademija Nauk)

Siehe auch:
 Rann

Abkürzung